Harthaus (von Hart im Sinne , „Wald“ und Haus im Sinne von „Hof, Gehöft, Siedlung“) steht für:

 Harthaus (Germering), Ortsteil der Stadt Germering, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern

Harthaus ist der Familienname folgender Personen:
 Christel Harthaus, deutsche Schauspielerin
 Fred Harthaus (1908–1991), deutscher Fußballspieler und -trainer